VNO est un sigle pouvant faire référence à :
 Virus du Nil occidental
 Vitesse d'un avion à ne pas dépasser en atmosphère turbulente (de l'anglais Velocity Normal Operating)
 Opérateur de réseau mobile virtuel (de l'anglais Virtual Network Operator)
 Aéroport international de Vilnius